Поплавщина — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Заводскослободского сельсовета.

История 
Во времена Речи Посполитой — шляхетская католическая околица. Возможно когда-то являлась собственностью шляхтичей Поплавских, так как семьи с такой фамилией жили там по крайней мере до 1746 г. Среди коренных жителей того времени — Кублицкие, Залеские, Гринкевичи.

В инвентаре 1692 года в Поплавщине впервые упоминается фамилия Оношко, а точнее — Ян сын Флориана Оношко и его жена из рода Остроухов. Ян Флорианов Оношко — прямой потомок Федора Оношко — зажиточного боярина ВКЛ польского происхождения, выходца с Волыни украинской. Мать Федора Оношко, княжна Анна дочь Юрия Четвертинского и её муж Оношко (его отец Петр Оношко в конце XV века служил городничим города Минска и владел значительным имуществом) были изгнаны польским королём Казимежем IV (годы правления 1447—1492) с Волыни за корыстное дерзкое убийство брата Анны — князя Вацлава Четвертинского. Федор Оношко вместе со своим братом Яцыной не только поставляли людей и коней в войско ВКЛ, но сами принимали участие в битвах. За храбрость король польский Сигизмунд II Август в 1547 году пожаловал роду Оношко собственный герб Яцына и много недвижимого имущества в разных частях тогдашней Литвы. 20 января 1791 г. жители Поплавщины из рода Оношко решением Могилевского дворянского собрания были приняты в русское дворянство. Это решение утверждено Российской Герольдией в 1811 г. От 1842 до 1865 годов российские власти пытались заставить шляхту Поплавщины принять православие, но тщетно. Околица осталась католической.

В 1880 на земле дворянина Мартина Оношко открыто народное училище (на 1894 — 17 мальчиков и 13 девочек).

Известные уроженцы 
 Наиболее известные её уроженцы — именно священники:

 Ян Гринкевич — профессор русского языка и общественного права в Полоцком Коллегиуме в 1797—1799, иезуит.
 Ян сын Амброзия Оношко-Яцына (1765-01.10.1848) — ксендз, профессор Варшавского Университета, преподаватель моральной теологии, доктор богословия; каноник луцкий, могилёвский, прелат архикафедры Могилевской; ректор Главной Семинарии в Варшаве до 1836 г.; почетный член Правительственной Комиссии Религиозных Знаний и Общественного Образования, член Большого Капитула, кавалер орденов св. Анны и св. Станислава. После смерти все своё денежное и недвижимое имущество завещал жителям Поплавщины из рода Оношко (все они без исключения были его родственниками). В результате к началу XX века почти каждый житель околицы если не сам носил фамилию Оношко, то имел мать или бабушку с такой фамилией. Этому поступку каплана посвящена статья кс. Болеслава Парафяновича «Образы Белой Руси. 1911 год. Поплавщина.», помещенная в польской прессе. На кладбище Поплавщины сохранился гранитный памятник ксендзу Яну Оношко, поставленный родственниками в 1875 году.
 Габриель сын Винцента Оношко (06.05.1822-16.11.1899) — ксендз, двоюродный племянник ксендза Яна Оношко. С 1848 по 1856 проповедовал в приходе Ульском на Полоччине. С 1857 года — член католического Тераспольского капитула в Саратове на Поволжье, магистр теологии, асессор Тераспольской консистории, каноник. Кроме того, Габриель преподавал в открытой при епархии духовной семинарии, так как ни своих католических священников, ни кадров для их подготовки на Поволжье не было. Ксендз Габриель пробовал жертвовать в пользу родственников из Поплавщины деньги, но из-за бюрократических препятствий его замысел не удался. Габриель Оношко похоронен на католическом (польском) кладбище в Могилеве.
 Вацлав сын Якуба Оношко (14.03.1899-18.02.1966, Робертин (Польша)) - ксендз, деятель движения за возрождение Беларуси. Во время войны Советской России с Польшей (1918—1920), рискуя жизнью, перебрался через границу, чтобы иметь возможность учиться на священника. Никаких документов с собой не брал, кроме вырезанного из аттестата о гимназическом образовании оттиска печати, который он спрятал под стельку ботинка. За этот поступок его семья жестоко поплатилась: младший брат Александр потерял рассудок в застенках КГБ, отец был расстрелян. Сестры письменно отреклись от брата. Вообще же в Поплавщине по «политическим» статьям в период с 1929 по 1938 расстреляны и сосланы в лагеря около двух десятков человек, многие семьи выселены в азиатскую часть России. В 1913 году в деревне был построен католический костел, превращенный при Советской власти в склад. Сейчас разрушен. В этом костеле в начале второй мировой войны ксендз Вацлав Оношко проводил крестины.
 Уроженец Поплавщины Адам сын Антона и Адели Оношко, кадровый военный, офицер Красной Армии, репрессирован в 1938 г., но через полтора года освобожден из-под ареста за недостаточностью улик. В 1943 г. за личное мужество награждён орденом Александра Невского. В 1944 г. погиб.

Литература 
 Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею. Том XIII. Акты Главного Литовского Трибунала. Вильно 1886.
 Газета «Rozwój», Лодзь, 14.10.1911.
 «Gazeta Warszawska», ноябрь 1827, 1834.
 Материалы Государственного исторического архива РБ: фонд 2545, 1781, 2066.
 Пушкін I.А. Узброены супрацiў ва Ўсходняй Беларусi (20—30-я годы ХХ ст.): дакументы i матэрыялы. — Смаленск: Росич, 2008.
 HERBARZ POLSKI Kaspra Niesieckiego S.J. tom IV, Lipsk 1839.
 Bogdan JAŃSKI «DZIENNIK 1830—1839» Rzym 2001.
 Алесь Сімакоў У iмкненнi служыць Алясцы. Незвычайны лёс «настаўніка iндзейцаў» Мікалая Грынкевіча. // Журнал «Дзеяслоў» № 5(48), сентябрь-октябрь 2010.

Карты 
Поплавщина на картах:
 Поплавщина на карте Могилёвского района

Ссылки 
 Поплавщина фото 
 title=Списки жертв 
 Прыкрая праўда пра «Польскія могілкі»
 Списки жертв 
 Kościół św. Ducha w Warszawie
 Rok 1863 na kresach mohilewskich 
 Rozwój. 1911-10-14 No 235  
 ТИРАСПОЛЬСКАЯ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 
 Касьцёл Найсьвяцейшай Тройцы (Ула)
 Вацлаў Аношка 
 Рыма-каталіцкі Касцёл у Беларусі
 Быховский приход 1843 г.
 Jan Onoszko

Населённые пункты Могилёвского района